Termin -{OCD}- ima više značenja.
 Ornitin ciklodeaminaza, enzim
 Opsesivno-kompulzivni poremećaj ()